

Amérique du Nord

Canada 
Old City Hall (Guelph)
Old City Hall (Ottawa)
Old City Hall (Toronto)

États-Unis 
Old City Hall (Mobile, Alabama)
Old City Hall (Fairbanks, Alaska)
Old City Hall (Gilroy, Californie)
Old City Hall (Boca Raton, Floride)
Old City Hall (Crystal River, Floride)
Old City Hall (Fort Wayne, Indiana)
Old City Hall (Davenport, Iowa)
Old City Hall and Engine House, Annapolis, Maryland
Old City Hall (Boston), Massachusetts
Old City Hall (St. Charles, Missouri)
Old City Hall (Omaha, Nebraska)
Old City Hall (Elyria, Ohio)
Old City Hall (Bradford, Pennsylvanie)
Old City Hall (Lancaster, Pennsylvanie)
Old City Hall (Philadelphie), Pennsylvanie
Old City Hall (Williamsport, Pennsylvanie)
Old City Hall (Knoxville), Tennessee
Old City Hall (Richmond, Virginie)
Old City Hall (Bellingham, Washington), 
Old City Hall (Tacoma, Washington)